La Supercupen 2015 è stata la 9ª edizione della Supercupen, annuale incontro tra la vincitrice della Allsvenskan e la vincitrice della Svenska Cupen. La partita si è stata disputata al Nya Parken di Norrköping, in data 8 novembre 2015, e a contendersi il trofeo sono state IFK Norrköping e IFK Göteborg. È stata la prima apparizione dell'IFK Norrköping nella Supercupen, mentre si è trattata della quinta per l'IFK Göteborg. L'IFK Norrköping si è imposto con il punteggio di 3-0.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate
Allsvenskan 2015
Svenska Cupen 2014-2015

Collegamenti esterni

Calcio nel 2015
Supercupen
Competizioni sportive a Norrköping